Spinilabochilus deserticola  — вид одиночных ос (Eumeninae).

Распространение 
Пустыни южного Казахстана и Туркмения.

Описание 
Длина тела менее 1 см. Окраска чёрная с жёлтыми пятнами и перевязями. Задний край 2-го тергита брюшка отогнут кверху. Зубцы на переднем крае наличника тесно сближенные (иная форма тергита и клипеуса у близкого вида Spinilabochilus turcmenicus Kurzenko).

Примечания

Литература 
 Курзенко Н. В. 1981. Обзор родов одиночных складчатокрылых ос семейства Eumenidae (Hymenoptera, Vespoidea) фауны СССР // Перепончатокрылые Дальнего Востока. — Владивосток. ДВНЦ АН СССР. С. 81—112.

Ссылки 
 Spinilabochilus deserticola на www.eol.org
 Spinilabochilus deserticola на www.catalogueoflife.org

Настоящие осы
Насекомые Азии
Эндемики Средней Азии
Животные, описанные в 1935 году